El nombre Eumedes puede hacer referencia a alguno de los siguientes personajes de la mitología griega:

Eumedes (también Eumeles) fue un famoso guerrero entre los troyanos. Fue el padre de Dolón y de cinco hijas.

Eumedes, hijo de Hipoconte, rey de Esparta. Su tumba se encuentra en esta ciudad.

Eumedes, sacerdote de Atenea. Cuando el Heráclidas invadido, Eumedes era sospechoso de querer traicionar el Palladium a ellos. Tener miedo, tomó el Palladium y la llevó a ser colina llamada Creion.

Eumedes, hijo de Heracles y de Lyse, hija de Thespius y Megamede.

Eumedes, hijo de Melas. Él, junto con sus hermanos, fueron asesinados por conspirar contra Eneo.

Eumedes, hijo de Dolón y un compañero de Eneas. Fue asesinado por Turno.

Eumedes, padre de Acallaris. Se casó con Tros.